

Motörizer () — девятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Motörhead, выпущенный 26 августа 2008 года на немецком лейбле SPV GmbH.

Об альбоме 
В отличие от двух предыдущих студийных альбомов, в продюсировании данного приняла участие и сама группа, совместно с Камероном Веббом. Композиция «Rock Out» была издана синглом, а позднее вошла в саундтрек к фильму «Хэшер».

Автором обложки альбома является Марк Де Вито. Композиция обложки является попыткой создать герб группы. Центральную позицию в ней занимает щит, разделённый на четыре части. На трёх из них изображены символы стран, которые представляют члены Motörhead: символы Англии — три льва (Лемми), Уэльса — валлийский дракон (Фил Кэмпбелл) и Швеции — три короны (Микки Ди). Четвертую часть занимает символ группы — War-Pig.

Список композиций 
Авторами всех песен являются Лемми, Микки Ди и Фил Кэмпбелл

Даты издания 
 Северная Америка — 26 августа 2008 года
 Германия — 29 августа 2008 года
 Европа — 1 сентября 2008 года

Участники записи 
 Иэн Фрэйзер «Лемми» Килмистер — бас-гитара, вокал
 Фил Кэмпбелл — соло-гитара
 Микки Ди — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Motörhead
Альбомы SPV/Steamhammer